GKS Jastrzębie je název těchto polských sportovních klubů:

 GKS Jastrzębie (fotbal) – polský fotbalový klub
 GKS Jastrzębie (lední hokej) – polský klub ledního hokeje